Off the Map signifie En dehors de la carte en anglais et peut désigner :

 , album d'H-Burns sorti le  ;
 , vidéo de concerts des Red Hot Chili Peppers sorti en 2001 ;
 , drame américain de Campbell Scott sorti en 2003 ;
 Off the Map : Urgences au bout du monde, série télévisée diffusée du  au  sur ABC.